Siklér Kinga (1995. december 24. –) magyar női válogatott labdarúgó, az ETO FC Győr csatára.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Haladás-Viktória 
Hat éven keresztül volt a szombathelyi együttes játékosa és több, mint 100 mérkőzésen lépett pályára a zöld-fehéreknél.

Ferencváros 
A 2019–20 szezon végeztével, a nyári átigazolási időszakban jelentették be érkezését a Ferencvároshoz.

A 2020–21-es Bajnokok Ligájában a luxemburgi Racing FC felett aratott 6–1-es győzelem alkalmával mutatkozhatott be a nemzetközi porondon.

ETO FC Győr 
2022. július 7-én aláírt a Rába-parti együtteshez, ahol góllal debütált első bajnoki mérkőzésén.

A válogatottban 
A Balaton-kupán, Fehéroroszország ellen a 81. percben mutatkozhatott be a válogatottban 2016. július 28-án.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Magyar bajnok (2):
Ferencváros (2): 2020–21, 2021–22
 Magyar kupagyőztes (1):
Ferencváros (1): 2020–21

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2022. augusztus 19-el bezárólag

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 
 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Viktória FC labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói
A Győri ETO női labdarúgói